Giabbani ist der Familienname folgender Personen:

 Anselmo Giabbani (1908–2004), italienischer Priester, Generalprior des Kamaldulenser
 Gwen Giabbani (* 1972), französischer Motorradrennfahrer